Mesue steht für

 Mesuë Senior:
 pater Mesue: Abū Yūḫannā Māsawaih († nach 813), bezeichnet auch als Mesuë Senior, pater, Vater von Yuhanna ibn Masawaih, persisch-syrischer Gelehrter und Mediziner, siehe Akademie von Gundischapur
 filius Mesue (antiquior): Yuhanna ibn Masawaih (Abu Zakarīyā Yūḥannā ibn Māsawaih; etwa 777–877), syrischer Arzt und Medizinschriftsteller persischer Abstammung
 Pseudo-Mesuë (filius Mesue junior/posterior), „Johannes filius Mesue filii Hamech filii Heli filii Abdela regis Damasci“
 das Autorenpseudonym „Mesue-Filius“ (Pseudo-Mesue-Filius) als Verfasser (Kompilator) eines Grabadin, siehe Antidotarium Magnum#Grabadin des Pseudo-Mesue (= Pseudo-Mesue-Filius)
 Bezeichnung des Antidotars Grabadin, im 13. Jahrhundert erschienen in Norditalien, wahrscheinlich um 1250 in der Lombardei oder der deutschen Gulden-Zone
 Mesue junior, (angeblich) der christliche Arzt Joannes filius Mesue († um 1015), siehe Geschichte der Pest#Das Problem der Rattenvorkommen